Такэси Сакамото (, , настоящее имя — Такэхира Нагаиси, ; 11 сентября 1899, Ако, префектура Хёго, Япония — 10 мая 1974 там же) — популярный актёр японского кино, прославившийся главным образом по актёрским работам в фильмах выдающегося кинорежиссёра Ясудзиро Одзу, снявшего его в 17 своих кинолентах.

Биография 
Такэхира Нагаиси (таково настоящее имя актёра) родился в семье рыбака в городке Ако (префектура Хёго). Окончив начальную школу, уехал в Осаку, где работал в течение семи лет в магазине часов, затем присоединился к труппе гастролирующих актёров, но она вскоре распалась. С 1923 года штатный актёр студии Shochiku, где поначалу выступал в эпизодах, а в 1925 году сыграл заметную роль в фильме Хироси Симидзу «Клинок праведника» (уже в этом фильме он в титрах указан под своим псевдонимом — Такэси Сакамото).

В 1928 году впервые снялся в фильме Ясудзиро Одзу «Дни молодости» (фильм не сохранился, из первых семи утраченных фильмов режиссёра Сакамото снялся в трёх) и с этого момента началось их многолетнее сотрудничество. Сакамото принадлежал к числу тех избранных актёров, как например Тацуо Сайто, Тёко Иида и Тисю Рю, с кем выдающийся режиссёр работал регулярно. Поначалу роли Сакамото в фильмах Одзу были небольшими, чаще комедийными, ибо Такэси Сакамото обладал несомненным комедийным дарованием. В 1933 году сыграл у Одзу роль Кихати, одну из важнейших в своей кинокарьере (фильм «Каприз»). Глубоко драматичный образ недотёпы-отца воплощён актёром с использованием всех красок его дарования от комической до трагической. Фильм имел успех, в том числе и благодаря актёрской работе Сакамото. После чего Ясудзиро Одзу ввёл образ героя Кихати в последующих своих работах «История о плывущих водорослях» (1934), «Невинная девушка» (1935, один из утраченных фильмов Одзу) и «Токийская ночлежка» (1935). Роль в «Токийской ночлежке» принято считать лучшей работой в актёрской карьере Сакамото.
 
В звуковой период актёр был менее востребован в фильмах Одзу. В период 1930 — 1940-х актёр снимался очень много и у других известных режиссёров Ясудзиро Симадзу, Хироси Симидзу, Хэйноскэ Госё… Только работая на студии Shochiku актёр сыграл в 170 фильмах. Сакамото продолжал сниматься ещё до 1965 года, чаще у Кэйсукэ Киноситы. В общей сложности его фильмография насчитывает 340 кинолент (без учёта его работ на телевидении).

В 1974 году Такэси Сакамото был удостоен Ордена Священного сокровища (посмертно).

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки